Jabbari est le nom de :
 Reyhaneh Jabbari (1988-2014)
 Wajdi Jabbari (1991-), footballeur tunisien ;